El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2006 va ser la dissetena, i darrera, cursa de la temporada 2006 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 27 al 29 d'octubre de 2006.

MotoGP

250 cc

125 cc

Referències 
 

Competicions motociclistes del 2006
2006
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme